Doppio – sdoppiamento di una realtà o di un principio filosofico
Doppio – duplicato spettrale di una persona

Sport
 Doppio – nel baseball, una battuta in cui il battitore raggiunge salvo la seconda base
 Doppio – nel canottaggio, tipo di imbarcazione
 Doppio – nel tennis, una partita giocata da quattro giocatori

Persone
 Giuseppe Doppio – politico italiano

Pagine correlate 
Doppiopetto
Doppio alla bolognese
Doppio gioco
Doppio legame (disambigua)
Doppio passo
Doppio T